Komai kan som auktorsförkortning betyda:

 Furumi Komai
 Taku Komai
 Tomoyuki Komai

Robotskapade auktorsförkortningar